Стоа или стоя (более распространенный вариант русскоязычного произношения) ( — «портик») — в античной архитектуре, длинная галерея-портик, обычно с одним-двумя рядами колонн и со стеной по одной из длинных сторон; крытая колоннада.

В Афинах была особенно известна расписная стоя (), украшенная росписями Полигнота. Нередко стоа имела два ряда колонн, как например, в Пирее. Царская стоа ( или ) в Афинах, в которой заседал архонт, была разделена тремя рядами колонн на 3 части (алеи), из которых средняя заканчивалась полукругом (). Эта колоннада была прототипом римских базилик, которые от неё получили своё наименование. В древних Афинах название стоа имели многие здания, например, магазины, амбары. В 1950-е годы американцы воссоздали на агоре стою Аттала.

Источники 
 

Архитектурные элементы